Iphone SE, (officiellt skrivet iPhone SE), är namnet på Apples smarta telefoner i lågprisklassen. De finns i följande versioner:

Iphone SE (första generationen, släppt 2016)
Iphone SE (andra generationen, släppt 2020)
Iphone SE (tredje generationen, släppt 2022)